Élections législatives grecques de 2012 peut désigner :
les élections législatives grecques de mai 2012 ;
les élections législatives grecques de juin 2012.

Homonymie